"Nacho Cano" se puede referir a los siguientes artículos:

 Nacho Cano, músico, compositor, productor y cantante español nacido el 26 de febrero de 1963, integrante de la agrupación de música tecno-pop, Mecano.
 Nacho Cano, título del cuarto álbum grabado en estudio de Nacho Cano, publicado al mercado en el año 2001.